Рио Дулсе има више значења:

 Рио Дулсе, Парте Алта (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Дулсе, Парте Баха (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику